Красти может означать:

 Krusty — женская гонконгская группа, основанная в 2005 году.
 Клоун Красти — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Красти Краб — вымышленный ресторан из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
 KRUSTY — проект НАСА по созданию ядерного реактора для размещения на космических аппаратах и предназначенного для работы на поверхности Луны и Марса, где использование солнечной энергии затруднено или не представляется возможным.

См. также 
 Краст-панк — музыкальное направление, возникшее под влиянием хардкор-панка, анархо-панка и экстремального метала.
 CRUSY — регион USY, состоящий из Огайо, Кентукки, Мичигана, Индианы, Западной Пенсильвании и Западной Вирджинии.